Szebenyi János (1924–2019) fuvolaművész és -tanár
 Szebenyi János (1998) labdarúgó
hasonló nevűek
 Szebéni János, Szebényi János (1801–?) orvos